Tourville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Tourville-en-Auge, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Tourville-la-Campagne, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Tourville-la-Rivière, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Tourville-les-Ifs, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Tourville-sur-Arques, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Tourville-sur-Odon, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Tourville-sur-Pont-Audemer, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Tourville-sur-Sienne, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Tourville-la-Chapelle, tidigare kommun, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,

Kanada 

 Tourville (kommun i Kanada), Québec, Chaudière-Appalaches, 

Robotskapade Kanadaförgreningar